Luis Aguilar puede referirse a:

Luis Aguilar, cantante de México.
Luis Aguilar (compositor), compositor peruano.
Luis Aguilar (bailarín), bailarín cubano.